Bega ist der Name folgender geographischer Objekte:

Fließgewässer:
 Bega (Theiß), Fließgewässer in Rumänien und Serbien
 Bega (Werre), rechter Zufluss der Werre bei Bad Salzuflen, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Bega River, Zufluss der Tasmansee bei Tathra, New South Wales, Australien

Orte:
 Bega (Australien), Stadt in New South Wales, Australien
 Bega (Dörentrup), Ortsteil von Dörentrup, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen

Bega ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Bega (Cumbria) (Heilige Bega, auch Bees), irische Königstochter
 Alessandro Bega (* 1991), italienischer Tennisspieler
 Cornelis Pietersz. Bega (1631/1632–1664), niederländischer Maler und Radierer
 Leorat Bega (* 2003), schweizerisch-kosovarischer Fußballspieler
 Leslie Bega (* 1967), US-amerikanische Schauspielerin
 Lou Bega (geb. David Lubega; * 1975), deutscher Sänger

Bega steht für folgende Unternehmen:
 BEGA, Hersteller von Außenleuchten, siehe Menden (Sauerland) #Wirtschaft und Infrastruktur
 Bega Cheese, australischer Lebensmittelhersteller

Siehe auch:
 Begas